Заливки () — село в Бурштынской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 42 человека. Занимает площадь 0,834 км². Почтовый индекс — 77072. Телефонный код — 03435.

Ссылки 
 Заливки на сайте Верховной рады Украины